De Coppa Italia 2002–2003 was de 54ste editie van de strijd om de Italiaanse voetbalbeker. In totaal deden 48 clubteams mee. Dit knock-outtoernooi begon op 18 augustus 2002 en eindigde op zaterdag 31 mei 2003 met de tweede finalewedstrijd in het Stadio Giuseppe Meazza in Milaan onder leiding van scheidsrechter Roberto Rosetti. De beker ging voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis naar AC Milan, dat in de eindstrijd over twee wedstrijden te sterk was voor AS Roma.

Schema

Finale

Zie ook
 Serie A 2002/03
 Serie B 2002/03

Bekervoetbal 2002/03
2003